Adnan Hodžić – ex cestista bosniaco
 Alen Hodžić – cestista sloveno
 Armin Hodžić – calciatore bosniaco
 Kadir Hodžić – calciatore svedese
 Mario Hodžić – karateka montenegrino
 Mislav Hodžić – presbitero croato
 Selver Hodžić – calciatore bosniaco naturalizzato svizzero